Stefan Meyer (né le  à Medicine Hat, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 || Tigers de Medicine Hat || LHOu ||4 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Tigers de Medicine Hat || LHOu ||67 ||18 ||22 ||40 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Tigers de Medicine Hat || LHOu ||70 ||36 ||16 ||52 ||90 ||11 ||3 ||3 ||6 ||14
|-
|2003-2004 || Tigers de Medicine Hat || LHOu ||72 ||34 ||41 ||75 ||69 ||19 ||7 ||10 ||17 ||27 
|-
|2004-2005 || Tigers de Medicine Hat || LHOu ||69 ||34 ||43 ||77 ||104 ||13 ||2 ||4 ||6 ||8  
|-
|2005-2006 || Americans de Rochester || LAH ||68 ||12 ||16 ||28 ||139 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2006-2007 || Americans de Rochester || LAH ||63 ||13 ||9 ||22 ||90 ||6 ||0 ||2 ||2 ||8
|-
|2007-2008 || Americans de Rochester || LAH ||70 ||21 ||19 ||40 ||77 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || Panthers de la Floride || LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Americans de Rochester || LAH ||65 ||18 ||22 ||40 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Rampage de San Antonio || LAH ||67 || 10 || 8 || 18 || 86||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 ||Heat d'Abbotsford ||LAH ||42 ||12 ||5 ||17 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Flames de Calgary ||LNH ||16 ||0 ||2 ||2 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Heat d'Abbotsford ||LAH ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Färjestads BK || Elitserien || 25|| 1|| 6|| 7|| 40|| 9|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2012-2013 || Schwenningen Wild Wings || 2. Bundesliga || 39|| 12|| 10|| 22|| 14|| 9|| 1|| 1|| 2|| 12
|-
| 2013-2014 || Sheffield Steelers || EIHL || 57|| 28|| 26|| 54|| 29|| 4|| 0|| 4|| 4|| 0
|-
| 2014-2015 || Braehead Clan || EIHL || 59|| 36|| 38|| 74|| 20|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2015-2016 || Braehead Clan || EIHL || 49|| 20|| 32|| 52|| 39|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2

Notes et références 

Naissance en juillet 1985
Naissance à Medicine Hat
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur des Tigers de Medicine Hat
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Americans de Rochester
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur du Färjestads BK
Joueur des Schwenningen Wild Wings
Joueur des Sheffield Steelers
Joueur du Braehead Clan
Attaquant de hockey sur glace